Курм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 145 км на схід від Марселя, 22 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Курм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Курм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи